Benkő Péter (1894–1973) magyar szakszervezeti vezető, vállalati igazgató
 Benkő Péter (1925–2000) magyar-svéd építész
 Benkő Péter (1946–) magyar történész, főiskolai tanár
 Benkő Péter (1947–) magyar színész